Iznatoraf kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Iznatoraf (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Iznatoraf (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar